La J.League Division 2 2008 è stata la decima edizione della J.League Division 2.

Squadre partecipanti
Quindici squadre presero parte all'edizione 2008 della J.League Divisione 2. Sanfrecce Hiroshima, Ventforet Kofu, e Yokohama F.C. erano le neoretrocesse mentre Roasso Kumamoto e F.C. Gifu erano le neopromosse.

 Vegalta Sendai
 Montedio Yamagata
 Mito HollyHock
 Thespa Kusatsu
 Yokohama F.C. 
 Shonan Bellmare
 Ventforet Kofu 
 F.C. Gifu 
 Cerezo Osaka
 Sanfrecce Hiroshima 
 Tokushima Vortis
 Ehime F.C.
 Avispa Fukuoka
 Sagan Tosu
 Roasso Kumamoto

Risultati

Classifica finale

Classifica marcatori

Spareggi J1/J2 2008

Collegamenti esterni

Calcio nel 2008
2008